Company of Strangers – gruppo musicale australiano
 Company of Strangers – album dei Company of Strangers del 1993
 Company of Strangers – album dei Bad Company del 1995
 Company of Strangers – album di Colin Hay del 2002